Таблон Чико има више значења:

 Таблон Чико (Меститлан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Таблон Чико, Таблонсито (Апаско), насеље у савезној држави Мексико у Мексику